Janiszów peut désigner :

Toponymie
en Pologne :
dans la voïvodie de Basse-Silésie
 Janiszów, un village dans le powiat de Kamienna Góra
 Janiszów, un village dans le powiat de Trzebnica

dans la voïvodie de Lublin
 Janiszów, un village dans le powiat de Kraśnik
 Janiszów, un village dans le powiat d'Opole Lubelskie